Amerikai Egyesült Államok
 New Hope (Alabama)
 New Hope (Florida)
 New Hope (Early megye, Georgia) 
 New Hope (Paulding megye, Georgia) 
 New Hope (Illinois)
 New Hope (Owen megye, Indiana)
 New Hope (Warrick megye, Indiana)
 New Hope (Kentucky)
 New Hope (Minnesota)
 New Hope (Mississippi)
 New Hope (Missouri)
 New Hope (Mercer megye, Nyugat-Virginia)
 New Hope (Morgan megye, Nyugat-Virginia)
 New Hope (Nicholas megye, Nyugat-Virginia)
 New Hope (Brown megye, Ohio)
 New Hope (Preble megye, Ohio)
 New Hope (Oregon)
 New Hope (Pennsylvania)
 New Hope (Tennessee)
 New Hope (Collin megye, Texas)
 New Hope (Cherokee megye, Texas)
 New Hope (Dallas megye, Texas)
 New Hope (Henderson megye, Texas)
 New Hope (Smith megye, Texas)
 New Hope (város, Wisconsin)
 New Hope (közösség, Wisconsin)